Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat al circuit de Österreichring el 17 d'agost del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Teo Fabi 1' 23. 549

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 29. 444 (a la volta 49)

Referències 
 

Àustria
1986